Faeton – hipotetyczna planeta między Marsem a Jowiszem
 faeton – lekki pojazd spacerowy
 faeton – rodzaj nadwozia samochodowego
 Faeton – w mitologii greckiej koń Eos
 Faeton – w mitologii greckiej syn Heliosa
 Faeton – poemat Witolda Wirpszy
 Faetón – poemat Juana de Tasis y Peralta
 Phaéton – opera Jean-Baptiste'a Lully'ego

Zobacz też 
 faetony – rodzina ptaków z rzędu pelikanowych
 Phaethon – strona ujednoznaczniająca